The Sacrifice – cortometraggio del 1909 diretto da David Wark Griffith
 The Sacrifice – cortometraggio del 1911 diretto da Van Dyke Brooke
 The Sacrifice – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Sacrifice –  cortometraggio muto del 1913 prodotto dalla Pathé Frères
 The Sacrifice –  cortometraggio muto del 1913 prodotto dalla Kalem
 The Sacrifice – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Reliance Film Company
 The Sacrifice – cortometraggio del 1914 diretto da Harry A. Pollard
 The Sacrifice –  cortometraggio muto del 1916 diretto da Frank Beal
 Sacrificio (Offret), noto anche con il titolo inglese The Sacrifice –  film del 1986 diretto da Andrej Tarkovskij
 The Sacrifice – ep dei Thou del 2014